E8, E-8 ou E008 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 E-8 Joint STARS, un avion de guerre électronique américain ;
 HMS E8, un sous-marin de la Royal Navy.

Littérature 
 La 628-E8, un récit d'Octave Mirbeau paru en 1907.

Mathématique 
 E8, un objet mathématique, le plus grand groupe de Lie complexe de type exceptionnel.

Sport 
Sentier européen de grande randonnée E8, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Aviation
  (anciennement) ;
 .

Routes 
  Route européenne 8, traversant la Norvège et la Finlande ;
  Route européenne 008, au Tadjikistan.

Train
 EMD E8, une locomotive diesel-électrique nord-américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres